Mineola ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mineola (Alabama)
 Mineola (Arizona)
 Mineola (Iowa)
 Mineola (Missouri)
 Mineola (New York)
 Mineola (Texas)

Siehe auch:
 Minneola